

Etnologia 
 Tharu – tribù di lingua indo-ariana presente nel Nepal meridionale

Persone 
 Indrajit Tharu – politico nepalese, membro del Partito Comunista del Nepal
 Mangal Prasad Tharu – politico nepalese
 Puran Rana Tharu – politico nepalese
 Tilak Ram Tharu – atleta nepalese

Altro 
 Lingue Tharu – gruppo di lingue parlate in India e Nepal
 Volkswagen Tharu – autovettura SUV di fascia media prodotta a partire dal 2018 dalla FAW-Volkswagen